Смо́лка:

Таксоны 
 Смолка () — род травянистых растений семейства Гвоздичные.
 Смолка — бытовое название трав рода Смолёвка семейства Гвоздичные.

Фамилия 
 Смолка, Александр Ильич (1909—1982) — советский оператор-документалист, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны.
 Смолка, Любовь Мефодьевна (род. 1952) — советская украинская легкоатлетка, преподаватель.
 Смолка, Станислав (1854—1924) — польский историк, профессор, ректор Ягеллонского университета.
 Смолка, Францишек Ян (1810—1899) — польский адвокат, либеральный политик, общественный деятель, президент парламента Австрии.

Топоним

Беларусь 
 Смолка — деревня Могилёвской области.
 Смолка — река в Минской области.

Россия 
 Смолка — река в Псковской области, через Мальское озеро впадает в Обдёх.
 Смолка — река на юго-востоке Москвы, правый приток Городни.

Украина 
 Смолка — река в Хмельницкой и Житомирской областях.

См. также

Примечания